Der Ausdruck Mensa (lateinisch: mensa = „Tisch“) bezeichnet:

 Mensa (eigentlich: mensa academica), die Kantine einer Hochschule
 Mensa International, siehe auch Mensa in Deutschland, ein Verein für Menschen mit hohem Intelligenzquotienten
 Mensa pauperum (lateinisch für: „Tisch der Armen“), von der Kirche verwaltete Güter für soziale Aufgaben
 Mensa (Göttin), eine römische Göttin, zuständig für Zahlen und Messungen
 ein Sternbild am südlichen Himmel, siehe Tafelberg (Sternbild) (lateinisch: mensa)
 Mensa (Altar) (lateinisch: mensa domini = „Tisch des Herrn“), die Tischkomponente einer Altaranlage
 Mensa (Äthiopien), historisches Gebiet in Äthiopien
 heute auch die Kantine einer Schule, siehe Schulspeisung
 Mensa (Fluss), ein Nebenfluss des Tschikoi in Russland und in der Mongolei
 Mensa (Tisch), antike römische Tische

Mensa ist der Nachname von:
 Albino Mensa (1916–1998), italienischer römisch-katholischer Geistlicher, Erzbischof von Vercelli

Siehe auch:
 Mensah